Le Senhor Bom Jesus est une dévotion d'origine portugais très ancienne.

Nom 

 Jorge Bom Jesus, homme politique santoméen.

Localité 
Bom Jesus est le nom de plusieurs municipalités brésiliennes :

 Bom Jesus, une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Bom Jesus, une municipalité de l'État du Piauí ;
 Bom Jesus, un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Bom Jesus, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Bom Jesus, une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Bom Jesus, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Bom Jesus da Lapa, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Bom Jesus da Penha, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Bom Jesus da Serra, une municipalité de l'État de Bahia ;
 Bom Jesus das Selvas, une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Bom Jesus de Goiás, une municipalité de l'État de Goiás ;
 Bom Jesus do Amparo, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Bom Jesus do Araguaia, une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Bom Jesus do Galho, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Bom Jesus do Itabapoana, une municipalité de l'État de Rio de Janeiro ;
 Bom Jesus do Norte, une municipalité de l'État de l'Espírito Santo ;
 Bom Jesus do Oeste, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Bom Jesus do Sul, une municipalité de l'État du Paraná ;
 Bom Jesus dos Perdões, une municipalité de l'État de São Paulo ;

 .

Voir aussi 
 Sanctuaire du Bon Jésus du Mont , un sanctuaire à Braga, au Portugal
 Bom Jesus, un navire du XVIe siècle échoué sur la côte namibienne